Трибистово може бити:

 Трибистово (Посушје), насељено мјесто у општини Посушје, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Трибистово (језеро), акумулационо језеро у општини Посушје